Música 
 Face to Face (banda)
 Face to Face (álbum de Face to Face)
 Face to Face (álbum de Westlife)
 Face to Face (álbum de The Kinks)
 "Face to Face" (canção) — canção de Daft Punk

Cinema 
 Faccia a faccia — filme (1967) com Gian Maria Volonté, distribuído como Face to Face
 Face a Face (filme) — filme (1976) de Ingmar Bergman distribuído como Face to Face

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música